-{What About Now}- (албум), албум америчке рок-групе Бон Џови
 „-{What About Now}-” (Дотри), пјесма америчке рок-групе Дотри
 „-{What About Now}-” (Лоунстар), пјесма амерички кантри-групе Лоунстар